De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1987-1991 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 9 juni 1987. De zittingsperiode ging in op 23 juni 1987 en liep af op 11 juni 1991.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, die verkozen werden door de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 9 juni 1987

CDA (26 zetels)
Jan Christiaanse, fractievoorzitter
Joeke Baarda
Peter Boorsma
Beatrice Bos-Beernink
Nico Buijsert
Pierre Coenemans
Jo Franssen
Jaap Glasz
Toos Grol-Overling
Jean Hendriks
Henny Houben-Sipman
Frans de Jong
Ad Kaland
Roelof Kruisinga
Dick Kuiper
Luck van Leeuwen
Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Pieter Maris
Harm van der Meulen
Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam
Andries Postma
Joris Schouten
Piet Steenkamp
Wim van Velzen
Ed Wagemakers
Rinse Zijlstra

PvdA (26 zetels)
Ger Schinck, fractievoorzitter
Liesbeth Baarveld-Schlaman
Paul Boersma
Joop Borgman
Margreet Ermen
Ria Jaarsma
Jan Kassies
Eefje Klaassens-Postema
Geert Klein Bennink
Trix van Kuilenburg-Lodder
Ria Mastik-Sonneveldt
Joke van der Meer
Marian van der Meer
David van Ooijen
Meine Pit
Herman Redemeijer
Bertus de Rijk
Jan Simons
Mieke Smeets-Janssen
Bé Stam
Herman Tjeenk Willink
Nic Tummers
Frans Uijen
Adriaan van Veldhuizen
Willem van de Zandschulp
Jan Zoon

VVD (12 zetels)
David Luteijn, fractievoorzitter
Ton van Boven
Ted Braakman
Leendert Ginjaar
John van Graafeiland
Han Heijmans
Henk Heijne Makkreel
Henk Talsma
Els Veder-Smit
Jan Verbeek
Louise Vonhoff-Luijendijk
Ym van der Werff

D66 (5 zetels)
Jan Vis, fractievoorzitter
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Jan Glastra van Loon
Peter Hoefnagels
Marie-Louise Tiesinga-Autsema

SGP (1 zetel)
Driekus Barendregt, fractievoorzitter

CPN (1 zetel)
Fenna Bolding, fractievoorzitter

PSP (1 zetel)
Titia van Leeuwen, fractievoorzitter

PPR (1 zetel)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
Jan van der Jagt, fractievoorzitter

RPF (1 zetel)
Egbert Schuurman, fractievoorzitter

Tussentijdse mutaties

1987 
 1 oktober: Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege haar benoeming tot lid van de Raad van State. Dezelfde dag werd Bert Fleers in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1988 
 15 augustus: Titia van Leeuwen (PSP) verliet de Eerste Kamer vanwege haar aanstelling tot ambtenaar op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Op 6 september dat jaar werd in de ontstane vacature Joop Vogt geïnstalleerd, die haar dezelfde dag opvolgde als fractievoorzitter van de PSP.
 9 oktober: Nico Buijsert (CDA) overleed. Op 22 november dat jaar werd Henk Pröpper in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 25 oktober: Jan Christiaanse nam ontslag als fractievoorzitter van CDA. Hij werd een dag later in deze functie opgevolgd door Ad Kaland.

1990 
 24 januari: Paul Boersma (PvdA) overleed. Op 6 maart dat jaar werd Jan Mijnsbergen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 februari: de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Politieke Partij Radikalen (PPR) en de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) vormden een gezamenlijke Eerste Kamerfractie onder de naam GroenLinks. De nieuwe fractie telde 3 leden, met Fenna Bolding, tot dan toe fractievoorzitter van CPN, als voorzitter.

1987-1991